Arnold Rørholt ist der Name folgender Personen:

* Arnold Rørholt (Offizier) (1884–1961), norwegischer Offizier
 Arnold Rørholt (Jurist) (1909–1986), norwegischer Jurist